Grenzanlage steht für:

 Grenzanlage (Sachenrecht)
 Grenzanlagen Behrungen
 Grenzbefestigung
 Grenzzaun
 Sperranlage

Siehe auch:
 Schutzstreifen